Ordet isolator har flere betydninger:
Varmeisolator, varmeisolation
Elektrisk isolator, dielektrikum